Пло́ща Сла́ви — назва площ у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Площа Слави — площа у місті Київ.
 Площа Слави — площа у місті Полтава.
 Площа Слави — площа у місті Черкаси.

Площа Слави — площа у місті Москва.
 Площа Слави — площа у місті Воронеж.

Площі